

Географія

Алачуа — округ, штат Флорида.
 Алачуа — місто, штат Флорида.

Біологія 
 Alachua — рід паразитичних комах сімейства Eulophidae.
 Alachua floridensis — представник роду паразитичних комах сімейства Eulophidae.

Археологія 
 Культура Алачуа — археологічна культура в первісній Америці.

Геологія 
 Формація Алачуа — геологічне утворення в штаті Флорида.